Savelberg (restaurant), een restaurant in Voorburg (Zuid-Holland)
Peter Joseph Savelberg, rooms-katholiek geestelijke
Hendrik Savelberg, Nederlands jurist
Henk Savelberg, Nederlandse kok
Mathias Jozef Savelberg, burgemeester van Heerlen
Rob Savelberg, Nederlandse journalist
Savelbergklooster, een klooster in Heerlen